Thinkin Bout You (canção de Ciara)
 Thinkin Bout You (canção de Frank Ocean)

Desambiguação